Wilhelm Lindenschmit henviser til:

 Wilhelm Lindenschmit den ældre (1806-1848) – tysk historiemaler
 Wilhelm Lindenschmit den yngre (1829-1895) – tysk historiemaler